Dehlavi bezeichnet:

 Abdul-Haqq Dehlavi
 Samiullah Khan Dehlavi
 Hossein Dehlavi (iranischer Musiker)